Samoklęski peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Samoklęski, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Samoklęski, un village dans la voïvodie de Lublin